Košarkaški klub "Pet Bunara" (KK "Pet Bunara"; KK "Pet Bunara" Zadar; "Pet Bunara" Zadar; "Pet Bunara"'') je muški košarkaški klub iz Zadra, Zadarska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. klub se natječe u "Drugoj muškoj košarkaškoj ligi - Jug", ligi trećeg stupnja prvenstva Hrvatske.

O klubu 
KK "Pet Bunara" je osnovan 2004. godine.  U svojoj prvoj sezoni - 2004./05. su se natjecali u "B-1 ligi – Jug", koju su i osvojili, te ulaze u "A-2 ligi – Jug", u kojoj igraju narednih godina (u sezonama 2005./06. i 2006./07. drugoplasirani), te postaju neformalna druga momčad košarkaškog kluba "Zadar". 2011. godine klub raspušta omladinski pogon i seniorsku momčad, te djeluje samo kao veteranski klub, te su organizirali turnir "Košarkaški masters veterana".<ref> [https://zadardanas.hr/2013/03/pet-bunara-brane-prvo-mjesto/ zadardanas.hr, Pet bunara brane prvo mjesto'], objavljeno 14. ožujka 2013., pristupljeno 23. travnja 2021. </ref> 
 
Nakon nekoliko godina se nanovo formira seniorska momčad, koja je od sezone 2019./20. sudionik "Druge muške lige - Jug", te također ostvaruje suradnju sa "Zadrom"'' kao razvojna momčad.

Uspjesi 
 A-2 liga - Jug 
 drugoplasirani: 2005./06., 2006./07.

 B-1 liga - Jug 
 prvak: 2004./05.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 KK Zadar

Vanjske poveznice 
 kkzadar.hr, Pet Bunara 
  basketball.eurobasket.com, KK Pet Bunara Zadar 
  sofascore.com, KK Pet Bunara 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB PET BUNARA - ZADAR 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB VETERANA PET BUNARA - ZADAR 
 zadarskilist.hr, kk pet bunara 
 basketball.hr, ''kk pet bunara

Izvori  
 
 zadarskilist.hr, Nekad treći u gradu, danas ostali samo veterani, objavljeno 27. kolovoza 2011., pristupljeno 23. travnja 2021. 
 fininfo.hr, KK "PET BUNARA" 
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB "PET BUNARA" - ZADAR 
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB VETERANA PET BUNARA - ZADAR 
 companywall.hr, KK "PET BUNARA" 
  

 
Košarkaški klubovi u Zadarskoj županiji
Košarka u Zadru